Джапаридзе, Арчил:

 Джапаридзе, Арчил (род. 1972) — грузинский государственный деятель, государственный уполномоченный (губернатор).
 Джапаридзе, Арчил Леванович (1875—1908) — социал-демократ, депутат Государственной думы II созыва от Тифлисской губернии.